Ark eller ARK har flere betydninger:

 Ark (tidsskrift) – et dansk kulturtidsskrift
 Pagtens Ark – fra bibelen, den kiste hvor tavlerne med de ti bud blev opbevaret
 Noahs ark – fra bibelen, det skib Noa sejlede i under syndfloden
 Århus Rugby Klub – Danmarks for tiden største rugbyklub, 2011

Se også 
 Skib – et fladbundet skib kan kaldes en "ark"
 Kiste – en stor kiste kan kaldes en "ark"
 Papir – kan leveres i "ark" (ex. A4-ark) eller "trykark"
 Arken – et kunstmuseum for moderne kunst

Bibelske udtryk